Popigai steht für:

 Popigai (Fluss), ein Fluss in Sibirien
 Popigai-Krater, ein Meteoritenkrater in Sibirien